Ехидо Торибио Веласкез има више значења:

 Ехидо Торибио Веласкез (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ехидо Торибио Веласкез, Ел Техабан (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику